Farkas Róbert (1903) labdarúgó
Farkas Róbert (1952) állatorvos
Farkas Róbert (1953) fafaragó
Farkas Róbert (1976) prímás, hegedű- és gitárművész, számos hangszer művelője, a Budapest Bár zenekar vezetője
Farkas Róbert (1982) karmester
Farkas Róbert (1983) szabadúszó illusztrátor és animátor
Farkas Róbert (?) atléta, diszkoszvető
Farkas Róbert (?) röplabdajátékos